Оха Бланка има више значења:

 Оха Бланка (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оха Бланка (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оха Бланка (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оха Бланка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику